Чупа́:

Топонимы
 Чупа — деревня в Кончезерском сельском поселении Кондопожского района Карелии.
 Чупа — деревня в Янишпольском сельском поселении Кондопожского района Карелии.
 Чупа — посёлок городского типа в Лоухском районе Карелии.
 Чупа — станция в Лоухском районе Карелии
 Чупа — железнодорожная станция Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.
 Чупа — залив, вдающийся в Карельский берег Белого моря, часть акватории Кандалакшского залива.

Фамилия
 Чупа, Павел Борисович (род. 1994) — российский фристайлист.